Caswell Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Caswell Lake (Alaska)
 Caswell Lake (Mississippi)
 Caswell Lake (New York)